Sopela Women's Team (UCI holdkode: SWT) er et professionelt cykelhold, baseret i Spanien, der konkurrerer i elite cykelløb i landevejscykling og banecykling. Holdet konkurrer f.eks. i UCI Women's Road World Cup.

Holdet i 2019

Referencer 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Spanien